Azarjan (arménským písmem Ազարյան) je arménské příjmení. Významnými nositeli jsou:

 Albert Azarjan (* 1929), arménský sportovní gymnasta
 Alexandr Azarjan (* 1969), arménský právník
 Eduard Azarjan (* 1958), arménský sportovní gymnasta, syn Alberta Azarjana
 Krikor Azarjan (1934–2009), bulharský divadelní režisér